Crescent Island (deutsch: Halbmondinsel) ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Crescent Island (Knox County, Maine)
 Crescent Island (Oxford County, Maine)
 Crescent Island (Massachusetts)
 Crescent Island (Michigan)
 Crescent Island (Nevada)
 Crescent Island (Washington)
 Crescent Island (Wisconsin)

in Kanada:
 Crescent Island (Nunavut)

in Südgeorgien:
 Crescent Island (Südgeorgien)